Александър Илиев Гологанов е български военен деец от Македония.

Биография 
Александър Гологанов е роден в 1893 година в Скопие, тогава е в Османската империя, днес Северна Македония. Произхожда от големия род Гологанови и е син на възрожденеца Илия Гологанов. По-голям брат на полковник Иван Гологанов.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение, служи в 1 рота на 5 одринска дружина и инженерно-техническа част на МОО.

Участва в Първата световна война като подпоручик в 10 рота на Деветнадесети пехотен полк. Загива на 19 октомври 1916 година в Меджидийското село Каваклар.

Родословие

Бележки 

Български офицери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Родени в Скопие
Български подпоручици
Загинали през Първата световна война
Гологанови
По произход от Крушево (Валовищко)